Соревнования по следж-хоккею на зимних Паралимпийских играх 2014 в Сочи прошли с 8 по 15 марта на арене «Шайба». Вместимость ледового дворца — 7000 зрителей. В состязаниях приняли участие восемь национальных сборных.

Возраст хоккеистов указан по состоянию на начало турнира. Под клубом в данном случае понимается реабилитационный центр хоккейной команды или спортивное общество людей с ограниченными возможностями здоровья.

Группа A

Канада

Норвегия

Чехия

Швеция

Группа B

Италия

Республика Корея

Россия

США

Примечания

Ссылки 
 Российские игроки
 Заявка команды США
 Состав сборной Канады
 Шведские хоккеисты
 Команда Южной Кореи
 Состав норвежского коллектива
 Заявка сборной Чехии
 Команда Италии по следж-хоккею

Соревнования на зимних Паралимпийских играх 2014
2014 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России